|}

Die Bahnstrecke Kowel–Kosjatyn ist eine Hauptbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Kowel, einem Eisenbahnknoten in der Westukraine in südöstlicher Richtung über Kiwerzi, Riwne, Sdolbuniw, Schepetiwka und Berdytschiw nach Kosjatyn, einem Eisenbahnknoten in der Oblast Winnyzja. Die Strecke ist in einer Spurweite von 1520 m ausgeführt, die Strecke ist durchgehend elektrifiziert, zwischen Kowel und Kiwerzi eingleisig, der Rest der Strecke bis Kiew zweigleisig. Der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja und ab Semylitka durch die Piwdenno-Sachidna Salisnyzja geführt.

Geschichte 
Die Strecke Berdytschiw–Kosjatyn wurde im Jahr 1870 durch die Kiew-Brester Eisenbahn eröffnet, 1872 folgte die Strecke zwischen Krywyn und Berdytschiw, 1873 die restliche Strecke ab Kowel. Die Kiew-Brester Eisenbahn wurde 1882 Teil der Russischen Südwestbahnen, nach 1918 ging der Streckenteil zwischen Kowel und der polnisch-sowjetischen Grenze bis Mohylany an die Polnischen Staatsbahnen PKP über, die restliche Strecke wurde den Sowjetischen Eisenbahnen angeschlossen. Die polnische Strecke wurde auf Normalspur umgebaut, dadurch war der durchgehende Verkehr Richtung Kosjatyn nicht mehr möglich und wurde eingestellt, die Relation Warszawa – Lublin – Kowel – Zdołbunów – Mohylany hatte 1939 die Kursbuchnummer 407.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die gesamte Strecke zur Sowjetunion und wurde wieder auf Breitspur umgespurt, 1991 ging die Strecke in den Besitz der Ukrainischen Eisenbahnen über.

Galerie

Siehe auch 
 Geschichte der Eisenbahn in Polen

Weblinks 
 Informationen zur Geschichte der Russischen Südwestbahnen
 Zur Geschichte der Eisenbahn in Wolhynien (ukrainisch)
 Fotos der Bahnstrecke Kowel–Sdolbuniw
 Fotos der Bahnstrecke Sdolbuniw–Schepetiwka
 Fotos der Bahnstrecke Schepetiwka–Berdytschiw
 Fotos der Bahnstrecke Berdytschiw–Kosjatyn

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke KowelKosjatyn
Bahnstrecke KowelKosjatyn
Bahnstrecke KowelKosjatyn
Bahnstrecke KowelKosjatyn